Seznam držav po proizvodnji cementa

Vir:

Sklici

Zunanje povezave
 Complete list
 http://www.ibef.org/industry/cement.aspx
 Association of the Cement Industries Employers (Iran)

Težka industrija